Vertrag von Dresden steht für:
 Vertrag von Dresden (1693), dänisch-sächsisches Defensivbündnis von 1693
 Vertrag von Dresden (1699), dänisch-sächsisches Offensiv- und Defensivbündnis von 1699
 Vertrag von Dresden (1709), dänisch-sächsisches Offensiv- und Defensivbündnis von 1709

Siehe auch:
 Frieden von Dresden
 Kapitulation von Dresden